Gerhard Birk ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Birk (Historiker) (* 1938), deutscher Historiker und Archivar 
 Gerhard Birk (Theologe) (* 1938), deutscher katholischer Theologe